Klein Spui (Brussel) - spuisluis in Brussel, België
 Kleine Spui 22-30 (Amersfoort) - gemeentelijk monument in Amersfoort